Шемет:
 Шемет Богдан Володимирович (1903—1992) — діяч української еміграції, учасник громадянської війни, співзасновник та багатолітній керівник «Союзу українських організацій Австралії», та засновник «Гетьманської організації Австралії».
 Шемет Володимир Михайлович (1873—1933) — український громадський і політичний діяч.
 Шемет Денис Юрійович (2000-2022) — солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Шемет Микола Михайлович (1882—1917) — український політичний діяч.
 Шемет Олександр Леонідович — український військовик, учасник російсько-української війни, Герой України.
 Шемет Сергій Михайлович (1875—1957) — український політичний діяч.

Див. також 
 Шемета